Grand Prix Monako 2008 – szósty wyścig Formuły 1 rozegrany w sezonie 2008. Miał on miejsce na ulicznym torze Circuit de Monaco w Monte Carlo. Wyścig wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton (McLaren), przed Polakiem Robertem Kubicą (BMW Sauber) i Felipe Massą (Ferrari). Wyścig zaplanowany oryginalnie na 78 okrążeń z powodów obfitych opadów deszczu i związanych z tym wielu niespodziewanych wydarzeń zakończony został po regulaminowych dwóch godzinach i przejechaniu 76 okrążeń.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje 

|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
! Poz. s.
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|1
| align=center|2
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:15.190
| 1:15.110
| 1:15.787
| align=center|1
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|2
| align=center|1
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:15.717
| 1:15.404
| 1:15.815
| align=center|2
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|3
| align=center|22
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:15.582
| 1:15.322
| 1:15.839
| align=center|3
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|4
| align=center|23
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 1:15.295
| 1:15.389
| 1:16.165
| align=center|4
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|5
| align=center|4
|  Robert Kubica
| BMW Sauber
| 1:15.977
| 1:15.483
| 1:16.171
| align=center|5
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|6
| align=center|7
|  Nico Rosberg 
| Williams-Toyota 
| 1:15.935
| 1:15.287
| 1:16.458
| align=center|6
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|7
| align=center|5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:16.646
| 1:15.827
| 1:16.852
| align=center|7
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|8
| align=center|11
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:16.306	
| 1:15.598
| 1:17.203
| align=center|8
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|9
| align=center|10
|  Mark Webber 
| Red Bull-Renault 
| 1:16.074	
| 1:15.745
| 1:17.343
| align=center|9
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|10
| align=center|9
|  David Coulthard
| Red Bull-Renault
| 1:16.086	
| 1:15.839
| - 
| align=center|15
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|11
| align=center|12
|  Timo Glock
| Toyota
| 1:16.285
| 1:15.907
|
| align=center|10
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|12
| align=center|16
|  Jenson Button 
| Honda
| 1:16.259
| 1:16.101
|
| align=center|11
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|13
| align=center|3
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 1:16.650
| 1:16.455
|
| align=center|12
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|14
| align=center|8
|  Kazuki Nakajima
| Williams-Toyota
| 1:16.756
| 1:16.479	
|
| align=center|13
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|15
| align=center|17
|  Rubens Barrichello
| Honda
| 1:16.208
| 1:16.537
|
| align=center|14
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|16
| align=center|14
|  Sébastien Bourdais
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:16.806
|
|
| align=center|16
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|17
| align=center|6
|  Nelson Piquet Jr.
| Renault
| 1:16.933
|
|
| align=center|17
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|18
| align=center|15
|  Sebastian Vettel
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:16.955
|
|
| align=center|19
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|19
| align=center|20
|  Adrian Sutil
| Force India-Ferrari
| 1:17.225
|
|
| align=center|18
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|20
| align=center|21
|  Giancarlo Fisichella
| Force India-Ferrari
| 1:17.823
|
|
| align=center|20
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
! Poz. s.
|}

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|22
| Lewis Hamilton
|33-76
|align="center"|44
|-
|align="center"|2
| Felipe Massa
|1-15, 26-32
|align="center"|22
|-
|align="center"|4
| Robert Kubica
|16-25
|align="center"|10
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

2008
2008 w Formule 1
2008 w Monako